Un chronogramme est une inscription en prose ou en vers dont les lettres correspondent à des chiffres.
 Un chronogramme est une représentation graphique d'une valeur en fonction du temps.
 Un chronogramme est aussi l’inscription, servant à dater la construction ou des travaux sur un bâtiment, et consistant généralement en une simple date sur un linteau ou un mur.